Joseph-Alphonse Esménard, né à Pélissanne (Provence) en décembre 1769 et mort à Fondi (Italie) le , est un poète français.

Biographie 

Rédacteur de journaux royalistes, Esménard quitta la France après le  et voyagea dans toute l'Europe, en Angleterre, en Hollande, en Allemagne, en Italie, à Constantinople et en Grèce. Revenu à Paris en 1797, il écrivit dans La Quotidienne mais dut émigrer à nouveau après le 18 fructidor, non sans avoir fait deux mois de prison au Temple. Il revint en France après le 18 brumaire, mais ne tarda pas à partir pour Saint-Domingue comme secrétaire du général Leclerc. Au retour de ce voyage, il fut nommé chef du bureau des théâtres au ministère de l'Intérieur grâce à la protection de Savary, mais il ne tarda pas à repartir pour suivre l'amiral Villaret de Joyeuse à la Martinique.

Revenu définitivement en France, il reçut d'importantes faveurs du gouvernement impérial, qui ont donné à penser qu'il avait rendu des services peu avouables : il fut nommé censeur des théâtres et de la librairie, censeur du Journal de l'Empire et chef de division au ministère de la Police. En 1810, il fut élu à l'Académie française.

Pour avoir publié dans le Journal de l'Empire un article satirique contre un envoyé de l'Empereur en Russie, il fut exilé quelques mois en Italie. Lors du voyage de retour, il mourut dans un accident de voiture à Fondi, près de Naples.

Il est le frère du journaliste Jean-Baptiste Esménard, et serait également le père d'Inès Esménard, femme peintre, miniaturiste, née vers 1800.

Œuvres 

Esménard est surtout connu comme l'auteur d'un poème didactique et descriptif intitulé La Navigation, publié d'abord en huit chants en 1805, puis réduit à six chants en 1806. C'est un ouvrage précis, nourri par les observations faites par l'auteur au cours de ses voyages, mais d'un ennui considérable, accru par une versification monotone et une absence totale d'action et de mouvement.

Le triomphe de Trajan, opéra en trois actes sur une musique de Jean-François Lesueur, rempli d'allusions flatteuses pour Napoléon , fut représenté triomphalement en 1807. Il a également composé Fernand Cortez ou la conquête du Mexique (1809), opéra en trois actes en collaboration avec Étienne de Jouy, musique de Gaspare Spontini, qui eut beaucoup de succès, et des vers à la gloire de l'Empereur, insérés pour une part dans la Couronne poétique de Napoléon (1807).

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Naissance en décembre 1769
Décès en juin 1811
Poète français du XIXe siècle
Membre de l'Académie française
Décès à 41 ans